Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2016-2017 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2016

Sedicesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 novembre 2016

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 novembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 novembre 2016

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º febbraio 2017

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (1º marzo) - ritorno (29 mar./19 apr.)

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016/2